Le Jiangdong est le nom d'une région chinoise située au sud-est du Yangzi, au sud de l'actuelle province du Jiangsu et au nord de celle du Zhejiang ;
 Le district de Jiangdong (江东) est une subdivision administrative de la province du Zhejiang en Chine..

Homonymie de toponyme